Valla désigne :

Patronyme

 Jean-Claude Valla (1944-2010), journaliste français, 
 Joseph Valla (1720-1790), théologien français.
 Lorenzo Valla, philosophe italien du 
 Giorgio Valla (1447 † 1500), humaniste, cousin du précédent
 Natacha Valla (1976- ),
 Trebisonda Valla (1916-2006), athlète italienne.

Toponyme

 Valla, une localité du département de Malba au Burkina Faso
 Valla, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Valla une localité du comté de Nordland, en Norvège ;
 Valla, une localité suédoise de la commune de Katrineholm ;
 Valla Field, sommet situé à Unst, une des îles du Nord de l'archipel des Shetland, au nord-est de l'Écosse. 
La Valla
 La Valla-sur-Rochefort, commune du département de la Loire, en France
 La Valla-en-Gier, commune du département de la Loire, en France

Voir aussi